Kapitan Blood – powieść Rafaela Sabatiniego
 Kapitan Blood – amerykański film z 1924 roku, ekranizacja powieści
 Kapitan Blood – amerykański film z 1935 roku, ekranizacja powieści
 Kapitan Blood – francusko-włoski film z 1960 roku
 Thomas Blood – irlandzki żeglarz, pierwowzór powieściowego kapitana